Ольга Воробьёва:
 Воробьёва, Ольга Анисимовна (1902—1974) — советский учёный, доктор геолого-минералогических наук
 Воробьёва, Ольга Валерьевна (род. 1990) — российская спортсменка, игрок в настольный теннис.